

Bułgaria 
 Oreszec – wieś w obwodzie Chaskowo
 Oreszec – wieś w obwodzie Płowdiw
 Oreszec – wieś w obwodzie Smolan
 Oreszec – wieś w obwodzie Widyń